Borgin – montagna dell'isola di Streymoy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 642 metri.
 Borgin – montagna dell'isola di Eysturoy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 571 metri.
 Borgin (Vágur) – montagna dell'isola di Suðuroy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 570 metri.
 Borgin (Sandvík) – montagna dell'isola di Suðuroy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 429 metri.